Cromer bezeichnet: 

Orte:
 Cromer in Ostengland
 Cromer (Australien), in New South Wales
 Cromer (Kanada), in Manitoba

Earls of Cromer:
 Evelyn Baring, 1. Earl of Cromer (1841–1917)
 Rowland Thomas Baring, 2. Earl of Cromer (1877–1953)
 George Rowland Stanley Baring, 3. Earl of Cromer (1918–1991)
 Evelyn Rowland Esmond Baring, 4. Earl of Cromer (* 1946)

weitere Personen:
 Carlo Maximilian Cromer (1889–1964), Maler, Zeichner und Grafiker
 David Cromer (* 1965), US-amerikanischer Theaterregisseur und Theaterschauspieler
 Gabriel Cromer (1873–1934), französischer Fotograf und Sammler
 George Cromer († 1542/43), Erzbischof von Armagh in Irland
 George W. Cromer (1856–1936), US-amerikanischer Politiker
 Greg Cromer (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Harold Cromer (1921–2013), US-amerikanischer Tänzer
 Martin Cromer (1512–1589), Chronist, Theologe und Fürstbischof aus dem Ermland
 Michael Cromer (1939–2007), deutscher Unternehmer
 Tripp Cromer (* 1967), US-amerikanischer Baseballspieler

Sonstiges:
 HMS Cromer
 eine Warmzeit vor 800.000 und 480.000 Jahren, Cromer-Komplex
 einen Asteroiden, (10283) Cromer

im NRHP gelistete Objekte:
 Cromer House, in Childress, Virginia, ID-Nr. 89001893
 Cromer's Mill Covered Bridge, in Carnesville, Georgia, ID-Nr. 76000619

Siehe auch:
 Kromer
 Krohmer
 Gromer
 Cromers